Sabas, o Santificado (Mázaca,  - Lavra de São Sabas, ) foi um eremita dos séculos V-VI. Oponente assumido dos monofisistas e dos origenistas, Sabas tentou dissuadir os imperadores bizantinos (Anastácio I Dicoro em 511 e Justiniano I em 531) contra eles. A ele é atribuído a autoria do Típico de São Sabas (Typicon S. Sabae), um regulamento para o Culto Divino, embora ainda haja controvérsias.

Filho do militar João e de sua esposa Sofia, aos oito anos ingressou no mosteiro de Flaviano II de Antioquia. Aos 17 anos recebeu a tonsura monástica, e adquiriu tamanha perfeição na vida monástica que a ele foi concedido o dom da taumaturgia. Após 10 anos no mosteiro de Flaviano, foi para Jerusalém (456) onde de lá partiu para o mosteiro de São . São Eutímio o enviou a Teoctisto, o chefe do mosteiro vizinho com uma regra cenobita, onde permaneceu até completar 30 anos.

Com a morte de Teoctisto seu sucessor ordenou que Sabas se isolasse em uma caverna onde seguiu a vida de eremita por alguns anos. Com a morte de São Eutímio em 473, Sabas mudou-se para o mosteiro de São Gerásimo do Jordão. Após anos no mosteiro, diversos discípulos reuniram-se em torno de Sabas que, em 483, fundou a Lavra de São Sabas, ao sudeste de Jerusalém. Devido a oposição interna de alguns de seus monges, o patriarca Salústio de Jerusalém ordenou-o em 491 que nomeasse um arquimandrita de todos os mosteiros da Palestina em 494. Devido a nova oposição, Sabas mudou para outro Laura que havia fundado. Nos anos seguintes Sabas fundou diversos mosteiros. Além disso neste período foram registrados muitos milagres ocorridos, segundo as crenças, devido as orações de Sabas.

Nascidos em 439
Mortos em 532
Santos da Terra Santa
Santos da Turquia
Naturais da Capadócia
Santos do Império Bizantino do século VI
Santos do Império Bizantino do século V
Eremitas
Monges do Império Bizantino do século V
Monges do Império Bizantino do século VI